Пишконя — хребет в Украинских Карпатах, в горном массиве Горганы (Внутренние Горганы). Хребет расположен в юго-восточной части Межгорского района Закарпатской области.

Хребет простирается преимущественно с северо-запада на юго-восток. Однако его восточная часть «возвращается» на юг и даже на юго-запад, образуя гигантскую дугу вокруг верховьев реки Герсовца (левый приток Теребли). Юго-восточнее Пишкони расположен хребет Стримба, на восток — хребет Передня. Те хребты отделены от Пишкони долиной реки Сухар.

Склоны хребта поросли мохово-травяными и елово-буковыми группировками с хорошо выраженной высотной поясностью. Выше — полонины. Встречаются небольшие озерца и каменные россыпи.

Крупнейшие вершины: Негровец (1707 м), Ясновец (1600 м), Дарвайка (1501 м).

Подняться на хребет удобнее из сёл Синевир и Колочава.

Хребет лежит в пределах Национального природного парка «Синевир».

Источники 
 

Карпаты
Украинские Карпаты
Горганы